Sustantivos verbales de acción recibida en náhuatl clásico

Concepto de sustantivos verbales de acción en la lengua náhuatl clásica
Son aquellos sustantivos que derivan de un verbo y que dan nombre a la acción verbal.

	Son sustantivos porque llevan sufijos que les permiten funcionar como sustantivos
	Son verbales, porque se forman con la raíz y los prefijos verbales
	Son de acción porque dan nombre a la acción verbal

Así, del verbo saltar se puede obtener un sustantivo —salto— que da nombre a la acción de saltar, a la acción que se hace al saltar.

Variantes de los sustantivos verbales de acción en la lengua náhuatl
Hay dos tipos de sustantivos verbales de acción. Los que acaban en -liztli y los que acaban en    -loca.

Los sustantivos verbales de acción recibida reciben el sufijo pasivo -lo- y el sufijo participial -ca.

Para comprender el sentido de los sustantivos verbales de acción recibida, lo mejor es contrastar estos sustantivos con los sustantivos verbales de acción acabados en -liztli.

Sustantivos verbales de acción acabados en el sufijo nominal -liztli
Vamos a poner en primer lugar unos ejemplos de sustantivos nominales que comienzan por el prefijo verbal te- en función de complemento directo de persona:

	Amar (a alguien): Tlazohtla, nite-
	Amor: Tetlazohtlaliztli

	Cantar (a Alguien): Cuicatia, nite-
	Canción: Tecuicatiliztli

	Convocar (a alguien) / Citar (a alguien) / Emplazar (a alguien): Nahuatia, nite- / Notza, nite- 
	Convocatoria / Cita / Emplazamiento (a alguien): Tenotzaliztli / Tenahuatiliztli

En los ejemplos, el prefijo del sustantivo te- indica que el amor es a alguien, que la canción es a alguien y que el emplazamiento, cita o convocatoria  es a alguien. 

	Nitetlapohpolhuilia: Perdono algo a alguien (C. I.)
	Nitetlazohtla: Amo a alguien (C. D.)
	Nitemictia: Mato a alguien (C. D.)

Y algo importante, estos sustantivos pueden ponerse en forma posesiva, sin perder el prefijo verbal te-.

	Mi amor (por Alguien): Notetlazohtlaliz
 Mi emplazamiento (a Alguien): Notenahuatiliz
	Mi canción (dedicada a Alguien): Notecuicatiliz

El complemento indirecto pronominal o el complemento directo pronominal en los sustantivos verbales de acción terminados en -liztli sólo puede ser un prefijo indefinido (te-  en los ejemplos). Pero sí se pueden expresar complementos explícitos no indefinidos:

	Mi amor a mi padre: Notetlazohtlaliz in notahtzin
	Su amor a mi padre: Itetlazohtlaliz in notahtzin

En el último ejemplo, el prefijo posesivo i- significa su (de él), por lo que la traducción más literal sería su amor, de él, a alguien,  a mi padre. Y se trata de un supuesto de aposición del complemento explícito.

Y podríamos poner dos complementos expresos en aposición, siguiendo el orden de los prefijos i (posesivo)-, te- (objeto):

	El amor de mi hijo a su abuelo: In itetlazohtlaliz in noconeuhtzin in icoltzin
 El perdón de mi hijo a su abuelo: In itetlapohpolhuiliz in no coneuhtzin in icoltzin

En náhuatl, como en otros idiomas, hay dos clases de aposiciones, las especificativas, para especificar, y las aclaratorias, para explicar.

Sustantivos verbales de acción recibida terminados en -loca 
Son aquellos que acaban con el sufijo -loca. Thelma D. Sullivan los denomina sustantivos verbales de acción recibida <re>Thelma D. Sullivan, Compendio de Gramática Náhuatl, p.p. 132 -133, Universidad Nacional Autónoma de México,, 1992, México.</ref>.

Cuando el amor no es a otra persona sino que yo soy el destinatario del amor, es decir, el amor que yo recibo, el amor del que yo soy objeto, la variante primera no nos sirve. 

	Mi amor (del que soy objeto): Notlazohtlaloca

El verbo toma entonces la forma pasiva, porque yo soy el objeto de tal acción. 

Es importante resaltar que cuando el verbo se pone en forma pasiva el sujeto del pasivo es aquel que en la forma activa era el complemento directo de persona o el complemento indirecto.

	Nechtlazohtlah: Me aman
	Nitlazohtlalo: Soy amado 

	Nechtlapohpolhuian: Me perdonan algo
	Nitlapohpolhuilo: Soy perdonado (me es perdonado algo)

Y si puedo decir mi amor, es porque alguien me ama.

	Notlazohtlaloca: Mi amor (del que soy objeto)

No es muy arriesgado afirmar que el sujeto de la forma pasiva del verbo (ni) se identifica con:

	 el complemento indirecto o el complemento directo de persona en la forma activa del verbo (nech-)
	el prefijo posesivo del sustantivo verbal de acción recibida (no-)

Esta identidad es la que nos permite decir que el poseedor de la forma nominal es el sujeto del verbo en su forma pasiva.

	Ya viene mi amor, ya viene mi mujer: Ye huitz notlazohtlaliz, ya huitz nocihuauh
	Ya viene mi amor (el que espero recibir): Ye huitz notlazohtlaloca
	El regocijo del necio es perverso: In iahuiltiloca in ahtlamatqui ca tlahueliloc

Pero hay supuestos en que se mantienen los prefijos que aluden al destinatario de la acción y son otros prefijos los que aluden al poseedor:

	Inecocoliloca in notahtzin: El odio a sí mismo de mi padre
	Itecocoliliz in notahtzin: El odio a la gente de mi padre

	Inetlazohtlaloca in notahtzin: El amor a sí mismo de mi padre
	Itetlazohtlaliz in notahtzin: El amor a la gente de mi padre

En los dos últimos ejemplos vemos que el prefijo indefinido ne- —que significa a sí mismo —ocupa exactamente el mismo lugar que el prefijo reflexivo definido de la forma activa (no-, mo-, mo-, to-, mo-, mo-).  Porque en definitiva indican a quién se ama, a alguien o a uno mismo.

Volviendo a la forma notlazohtlaloca (mi amor), puede adoptar todos los prefijos posesivos.

	Motlazohtlaloca: Tu amor (del que eres objeto)
	Itlazohtlaloca: Su amor (del que él es objeto)
	Totlazohtlaloca: Nuestro amor (del que somos objeto)
	Amotlazohtlaloca: Vuestro amor (del que sois objeto vosotros)
	Intlazohtlaloca: Su amor (del que ellos son objeto)
	Tetlazohtlaloca: Amor Ajeno (del que otro es objeto)

Esta última forma puede utilizarse si hablamos de forma genérica, aunque estemos hablando de una persona concreta:

	In temictiloca ahmo tepan omochiuh: El asesinato no se perpetró

Las formas en -liztli pueden acoger el prefijo ne- con un sentido recíproco:

	Netlazohtlaliztli: Amor recíproco (que se tienen unos a otros)
	Tonetlazohtlaliz: Nuestro amor recíproco (que nos tenemos unos a otros, recíprocamente)

No debe confundirse esta última forma con la que sigue:

	Tonetlazohtlaloca: Nuestro amor a nosotros mismos
	Tenetlazohtlaloca: El amor de la gente a sí misma

Hemos dicho más arriba que los prefijos de tercera persona permiten introducir complementos explícitos:

	Inecocoliloca in notahtzin: El odio a sí mismo de mi padre

Y entonces cabe la posibilidad de querer expresar de un modo explícito dos complementos, pero se hace necesario acudir al sustantivo verbal en -liztli.
 
	In itetlazohtlaliz in noconeuhtzin in tecoltzin: El amor de mi hijo al abuelo
	In itetlazohtlaliz in notahtzin in inohmah iconeuhtzin: El amor de mi padre a su propio hijo

Como lo primero que aparece es el prefijo posesivo que alude al poseedor, el primer complemento expresado de manera explícita alude al poseedor. Recordemos que el prefijo que alude al objeto verbal quedó omitido, por innecesario. 

Y si sólo aparece un único complemento explícito, cabe usar el sustantivo verbal de acción recibida:

	Otemoc in hueliotl in itlayecoltiloca in pihpiltin: Ha bajado la intensidad del servicio (de él) a los señores (el que reciben los señores de él)

Cuando el sustantivo verbal de acción recibida tiene un poseedor indefinido, equivale en todo al sustantivo verbal de acción terminado en -liztli cuando éste no está en forma posesiva:

	In tetlazohtlaliztli: El amor 
	In tetlazohtlaloca: El amor

Pero la existencia de estas dos variantes permite deshacer la ambigüedad que existe en castellano:

	Otemoc in hueliotl in itlayecoltiloca in pihpiltin: Ha bajado la intensidad del servicio a los señores (el que reciben los señores)
	Otemoc in hueliotl in itetlayecoltiliztli in pihpiltin: Ha bajado la intensidad del servicio de los señores (el que prestan los señores)

	In intetlapohpolhuiliz in tlaixnahuatiltin mohuehcahua: El perdón de los condenados (a alguien) se retrasa (el perdón que piden los condenados)
	In intlapohpolhuiloca  in tlaixnahuatiltin mohuehcahua: El perdón a los condenados se retrasa (el perdón que reciben los condenados)

En el último ejemplo puede observarse que cuando sólo hay un complemento explícito (in tlaixnahuatiltin) debe coordinar con el prefijo posesivo (in-).

	Momac mani in imahuizotiloca in atlapalli in cuitlapilli: En tus manos está la gloria del pueblo (que recibirá el pueblo) (mahuizotia, nite- dar gloria a alguien)

No se debe confundir este ne- que ocupa el lugar de te- con el prefijo posesivo mo- que no ocupa el lugar del prefijo te-, porque es un prefijo posesivo:

	Motlapohpolhuiloca: Tu perdón (que recibiste, recibes o recibirás)
	Motetlapohpolhuiliz: Tu perdón (que brindas a la gente) 

Porque el sustantivo verbal de acción sólo admite los prefijos verbales indefinidos y cualquier otro prefijo que aparezca definido no es verbal. Los prefijos posesivos que aparecen no son prefijos verbales.

A veces se producen confusiones porque el prefijo te- cumplen dos funciones, pero con un significado distinto:

	En los sustantivos verbales de acción terminados en el sufijo  -liztli, el prefijo indefinido introduce un complemento indirecto indefinido o un complemento directo de persona indefinido.

	Temictiliztli: Asesinato (sustantivo que da nombre a la acción de matar a alguien).
	Tetlapohpolhuiliztli: Perdón (sustantivo que da nombre a la acción de perdonar algo a alguien).
	Los sustantivos verbales de acción en -liztli pueden ponerse en forma posesiva.
	Itemictiliz: Su asesinato (cuando se atribuye el asesinato a su autor)
	Motetlapohpolhuiliz (cuando se atribuye el perdón a su autor)

Es importante resaltar que el prefijo verbal se mantiene en la forma sustantiva poseída porque tal prefijo es parte del verbo y ayuda a entender el significado.

Con verbos reflexivos, como suicidarse, puede ocurrir que a veces acompañe nohmah, que no debe confundirse en su sentido con el prefijo ne-:

	Matarse a sí mismo o suicidarse: Mictia, nino-
	Mi suicidio: Nonemictiloca 
	Mi propio suicidio: Nonohmah nonemictiloca
	Su propio suicidio: Inohman inemictiloca

Y si el sustantivo no está en forma posesiva, siendo en -loca debe llevar prefijo posesivo:

	In inemictiloca in yeho oquichtli: El suicidio de aquel hombre (el su suicidio de aquel hombre)

Por lo que debe quedar claro que lo distingue a los sustantivos verbales de acción no es que uno siempre tenga prefijo posesivo y el otro no necesariamente.  

Los sustantivos de acción recibida que reciben el prefijo tla-
La formación del pasivo suele tener un sujeto en tercera persona: 

	Nitlamati: Sé algo
	Tlamatilo: Algo es sabido / Se sabe algo

	Nitlatta: Veo algo
	Tlattalo: Algo es visto / Se ve algo

	Nitlatequi: Corto algo
	Tlateco: Algo es cortado / Se corta algo

	Nitlapotztequi: Quiebro algo
	Tlapotzteco: Algo es quebrado

Antes de ver ejemplos de sustantivos verbales de acción con el prefijo tla-, conviene observar ejemplos en que el verbo tiene su objeto incorporado a la raíz verbal:

El objeto puede quedar incorporado a la raíz verbal — Recordemos que el prefijo posesivo pierde la vocal o- si le sigue una vocal—:

	Nixteloloixyopehualoca: El desprendimiento de mi ojo (literalmente, mi desprendimiento del ojo)
	Mixteloloixypehualoca: El desprendimiento de tu ojo (literalmente, tu desprendimiento del ojo)
	Iixteloloixyopehualoca: El desprendimiento de su ojo

Podemos observar que el sustantivo se traduce en forma poseída.

Y puede recibir complementos explícitos en aposición, que designan al poseedor del objeto, si el prefijo posesivo es de tercera persona: 

	In itlahtoltemoloca in Toteuc: La búsqueda de la palabra de Dios

Y ahora, algunos ejemplos con el prefijo tla-:

	Itlatecoca: Su corte (literalmente, el corte de algo suyo)
	Itlaixyopehualoca: Su desprendimiento (literalmente, el desprendimiento de algo suyo)
	Notlapohpolhuiloca: Mi perdón

Y puede recibir complementos:

	Notlatecoca in nomah: Mi corte, el de mi mano (el corte de mi mano)
	Mixtlayopehualoca in momah: Tu corte, el de tu mano (el corte de tu mano)

Quizá sea bueno recordar que en náhuatl nitlatequi  significa yo corto  y que si quiero decir yo corto algo, debo decir nictequi itlah. 

Cuándo poner o no a un sustantivo la terminación -loca
	Citas famosas de Groucho Marx: Itlahtoltenehualoca tenyoh in Groucho Marx

Si queremos hacer mención a las palabras de un autor, mencionar a un autor por algo célebre que dijo, atribuyendo a tal persona la autoría, estamos de lleno en el campo de los sustantivos verbales de acción recibida porque haremos referencia a algo de alguien, a las palabras de alguien.

 Hacer referencia (a algo) / Mencionar (algo) / Citar (algo): Tenehua, mitla-
 Mencionar las palabras de alguien: Tetlahtoltenehua, ni-
 La mención de las palabras de alguien: Itlahtoltenenualoca in acah

Precisamente porque la acción descrita por el verbo recae sobre algo que se atribuye al poseedor, que es lo específico de los sustantivos de acción recibida con prefijo tla-.

Otros supuestos:

	El dibujo de mi mano (que mi mano hace): In tlatenhuimololiztli in nomah
	El dibujo de mi mano (que se halla en mi mano, quizá formado por un pliegue en forma de M en la palma):  In itlatenhuimololoca in nomah (literalmente, mi dibujo, el de mi mano)
	El dibujo de mi mano (que otro pinta en un papel:) In itlatenhuimololoca in nomah

Verbos que admiten la formación de sustantivos de acción recibida
Son todos aquellos que admiten la formación de pasivo —hay que tener en cuenta que en castellano a veces se recurre a circunloquios, a traducciones no literales—<ref>En castellano usaremos los verbos otorgar (que se me otorga), conceder (que se me da) cuando se me da algo; e infligir (que se me inflige), causar (que se me causa), aplicar (que se me aplica); compeler (al que se me compele), cuando se trata de un verbo causativo(/ref>:

 Dar credibilidad (a alguien) / Confiar en alguien: Neltoca, nite-
 Se me concede credibilidad: Nineltoco
 La credibilidad que se me concede: In noneltococa

 Peinar (a alguien): Pepetla, nite-
 Soy peinado: Nipepetlalo
 El peinado que se me hace: Nopepetlaloca
 El peinado que yo hago a otro: In tepepetlaliztli
 El peinado que yo me hago: In nepepetlaliztli

 Castigar (a alguien): Tlatzacuiltia, nite-
 Soy castigado: Nitlatzacuiltilo
 El castigo que se me inflinge o aplica: Nonetlatzacuiltiloca

Cuando el verbo es intransitivo, se tiene que buscar una forma que admita el pasivo —por ejemplo el causativo—:

 Me río: Nihuetzca
 Hacer reír a la gente: Huetzquitia, nite-
 Se me hace reír: Nihuetzquitilo
 La risa que se me causa: In nohuetzquitiloca

 Enojarse: Cualani, ni-
 Hacer que alguien se enoje: Cualania, nite- / Cualanaltia, nite-
 Se eme hace enojar: Nicualanilo / Nicualanaltilo
 Mi enojo (que se me causa): Nocualaniloca / Nocualanaltiloca

Si el verbo es pronominal, hay que buscar una forma que admita el pasivo —a veces hay varias formas— (y se pierde la forma pronominal):

 Enfermar: Cocoa, nino-
 Enfermedad / Malestar / Dolor: Necocoliztli

 Resentirse: Zoma, nino-
 Me enfado (pero no conmigo mismo): Ninozoma
 Enfado (del que se enfada): Nezomaliztli
 Hacer enfadar a alguien: Zoma, nite- / Zomaltia, nite-
 Se me hace enfadar: Nizomaltilo / Nizomalo
 El enfado que se me causa: In nozomaltiloca / In nozomaloca

 Disgustarse: Zonehua, nino-
 Disgustar (a alguien): Zonehua, nite-
 Soy disgustado: Nizonehualo
 Mi disgusto (el que se me ocasiona): Nozonehualoca

 Correr: Tlaloa, nino-
 Carrera: Netlaloliztli
 Mi carrera: Nonetlaloliz
 Hacer correr a alguien: Tlaloltia, nite-
 Se me hace correr: Nitlaloltilo
 Mi carrera (a la que se me compele): Notlaloltiloca

Los verbos reflexivos tienen una casuística variada:

 Engreírse / Enorgullecerse: Pohua, nino-
 Mi orgullo (que siento): Nonepohualiz
 El orgullo que siento de mí mismo: Nonepohualoca

 Odiar a alguien: Cocolia, nite-
 El odio que me tengo: In Nonecocoliloca

 Me peino: Ninopepetla
 Mi peinado: Nonepepetlaliz

 Me suicido / Me destruyo: Ninomictia / Ninopoloa
 Mi muerte (suicida) / Mi suicidio: Nonemictiliz / Nonepololiz

 Me lavo / Me aseo: Ninopaca
 Lavar a alguien: Paca, nite-
 Soy lavado: Nipaco
 Mi lavado / Mi aseo: Nonepacaliz

A veces la forma pasiva tiene un sentido amplio:

 Dibujar (algo): Tenhuimoloa, nitla-
 Algo es dibujado (en un papel, en mi mano): Tlatenhuimololo
 El dibujo de mi mano (en un papel, en ella): In itlatenhuimololoca

 Referencias 

Bibliografía

 Sullivan, Thelma D. ([1976] 1992) Compendio de la Gramática Nahuatl, UNAM, México.
 Andrews, Richard. (1975) Introduction to classical Nahuatl. Austin, University of Texas Press, EU.
 Garibay Kintana, Ángel María. (1989) Llave del náhuatl, Editorial Porrúa, México.
 Launey, Michel. (1992) Introducción a la lengua y literatura náhuatl''. UNAM, México.

Idioma náhuatl